Habitabilidad puede referirse a:

 Las normas legales de habitabilidad que deben cumplir los inmuebles.
 Habitabilidad planetaria: el potencial que tiene un cuerpo astronómico de sustentar vida.
 El concepto astrofísico de Zona de habitabilidad
 La calidad de vida, atendiendo a la influencia del entorno en la misma.
 El hábitat, o ambiente que puede ocupar una población biológica.